Dukenburg steht für
 Dukenburg (Nijmegen), Stadtteil
Dukenburgsebrug, Brücke
Eisenbahnbrücke Dukenburg
Bahnhof Nijmegen Dukenburg